Mužská dvouhra Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace.

Dvojnásobným obhájcem titulu byla švýcarská světová trojka a šestinásobný šampion Roger Federer. který ve čtvrtém kole podlehl 20letému Řekovi Stefanosu Tsitsipasovi ve čtyřech setech, když tři rozhodla až zkrácená hra. 37letý Federer v utkání nevyužil ani jeden z 12 brejkbolů a ukončil tak v Melbourne svou sedmnáctizápasovou neporazitelnost. Tsitsipas, jenž poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamu, se již úvodní výhrou nad Matteem Berrettinim stal prvním reprezentantem Řecka, který na Australian Open zvítězil v utkání mužské dvouhry.

Rozlosování se uskutečnilo 10. ledna 2019. Poprvé v grandslamové historii se hrál supertiebreak v závěru rozhodujícího setu dvouhry. Pokud závěrečná sada dospěla do stavu 6–6 na gamy, následoval 10bodový supertiebreak s nutností alespoň dvoubodového rozdílu pro vítězství v zápase. Tradiční 7bodový tiebreak v páté sadě byl naposledy součástí zápasů v roce 1976. 

Jako soupeři o post světové jedničky do grandslamu vstoupili Srb Novak Djoković a Španěl Rafael Nadal, který na čele srbského hráče mohl vystřídat, jen pokud by získal titul a Djoković nepostoupil do čtvrtého kola. Djoković si postupem do čtvrté fáze zajistil první místo i po skončení grandslamu. Před Melbourne Nadal neodehrál žádný soutěžní zápas od 7. září 2018, kdy byl vyřazen na US Open. 

Tři ze čtyř členů tzv. Velké čtyřky – Federer, Nadal a Djoković, zvítězili na předchozích 13 z 15 ročníků Australian Open a také vyhráli osm předešlých grandslamů v řadě.

Na melbournském majoru se naposledy představila bývalá světová jednička, pětinásobný finalista a čtvrtý člen Velké čtyřky – Andy Murray, který pro dlouhodobé problémy s kyčlí oznámil ukončení kariéry nejpozději ve Wimbledonu 2019. V úvodním kole podlehl Robertu Bautistu Agutovi po pětisetovém průběhu. Jednatřicetiletý Skot připustil i možnost, že se Australian Open stane jeho posledním turnajem.

Finále: Rekordní sedmý titul pro Novaka Djokoviće 

Vítězem se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 2.06 hodin zdolal španělskou světovou dvojku Rafaela Nadala po třísetovém průběhu 6–3, 6–2, 6–3. Ve finále čelil jedinému brejkbolu a dopustil se pouze devíti nevynucených chyb, oproti dvaceti osmi Španěla. Pětkrát mu prolomil podání. Poměr vzájemných duelů Srb navýšil na 28–25, z toho na tvrdém povrchu dosáhl sedmé výhry v řadě a šňůry čtrnácti setů. V rámci grandslamu se oba střetli v patnáctém duelu a osm z nich bylo finále. Žádná jiná dvojice hráčů se do té doby v open éře neutkala vícekrát. Na Australian Open navázali na jediné předchozí utkání ve finále 2012, v němž téměř po šesti hodinách ustavili nový historický rekord nejdelšího finálového zápasu na grandslamu. 

V probíhající sezóně si Djoković připsal první turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Sedmým triumfech na Australian Open se v počtu titulů turnaje na čele odpoutal od Roye Emersona a Rogera Federera. Celkově vybojoval patnáctou grandslamovou trofej, čímž se na třetím místě historických statistik osamostatnil na Petu Samprasovi se čtrnácti triumfy. Srb rovněž získal třetí major v řadě, když navázal na výhry ve Wimbledonu 2018 a US Open 2018. Nadal utržil nejtěžší porážku v grandslamovém finále, v němž poprvé nezískal ani set a v Melbourne Parku z něj odešel počtvrté za sebou poražen.

Djoković získal 2 000 bodů do žebříčku ATP, na jeho čele navýšil náskok před Nadalem a obdržel prémii ve výši 4 100 000 australských dolarů (cca 66 milionů korun).

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2019